

Wydarzenia 

31 października – 1 listopada – w bitwie przy Bramie Kollińskiej wojska Sulli pokonały siły Sammitów i marianów
 grudzień – Starożytny Rzym: z inicjatywy interrexa Waleriusza Flakkusa zgromadzenie ludowe uchwaliło Lex Valeria powierzające Sulli dożywotnią dyktaturę.
 Koniec wojny z Mitrydatesem.
 I wojna domowa w republikańskim Rzymie: miała miejsce bitwa pod Preneste.

Przypisy